Кубок Президента з футболу 2017 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 лютого 2017 року між чемпіоном Ірландії Дандолк та володарем кубка Ірландії Корк Сіті.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2017
Ірландія